Saint-Exupéry (Gironde), gemeente in Frankrijk
 Antoine de Saint-Exupéry
 Luchthaven Lyon-Saint Exupéry, luchthaven bij Lyon
 (2578) Saint-Exupéry, planetoïde